O Strømsgodset Idrettsforening, ou simplesmente Strømsgodset IF, é um clube de futebol da Noruega fundado em 10 de fevereiro de 1907. Sua sede fica localizada em Drammen.

Elenco atual 
Atualizado em 15 de abril de 2020.

Treinadores 

 Yngvar Lindbo-Hansen (1952)
 Karl Olav Dahlbak (1953)
 Johan Wiig (1954)
 Gunnar Hovde (1955–59)
 Kåre Nielsen (1960)
 Erling Carlsen (1961)
 Gunnar Hovde (1962)
 Einar Larsen (1963–66)
 Ragnar Larsen (1967)
 Asmund Sandli (1968)
 Einar Larsen (1969–70)
 Steinar Johansen (1971)

 Knut Osnes (1972)
 Erik Eriksen (1973–74)
 Einar Larsen (1975)
 Thorodd Presberg (1976–77)
 Arild Mathisen (1978)
 Steinar Pettersen (1979)
 Terje Dokken (1980–82)
 Einar Sigmundstad (1983–84)
 Bjørn Odmar Andersen (1985)
 Erik Eriksen (1986)
 Terje Dokken (1987–88)
 Einar Sigmundstad (1989–90)

 Tor Røste Fossen (1991)
 Hallvar Thoresen (1992)
 Dag Vidar Kristoffersen (Jan 1, 1993–Dez 31, 1998)
 Jens Martin Støten (Jan 1, 1999–Dez 31, 1999)
 Arne Dokken (Jan 1, 2000–Dez 31, 2002)
 Vidar Davidsen (2003–04)
 Anders Jacobsen (Jan 1, 2005–Dez 31, 2005)
 Dag Eilev Fagermo (Jan 1, 2006–Dez 31, 2007)
 Ronny Deila (Jan 1, 2008–14)
 David Nielsen (Jun 7, 2014–Presente)

Clubes de futebol fundados em 1907
Clubes de futebol da Noruega

nn:Strømsgodset